Condominium (staatsvorm), een staat van gedeelde soevereiniteit
 Condominium (zakpijp), een geslacht van de zakpijpen
 Condominium (film), een televisiefilm uit 1980
 Appartementsrecht, condominium in het Engels